Девід Остлунд (англ. David Ostlund, * 7 травня 1981, Едіна, штат Міннесота, США) — відомий американський ломус.
 Роберт Остлунд — композитор

Див. також 
 Естлунд